Arie Vardi – pianista israeliano
 Arik Vardi – informatico israeliano
 Moshe Vardi – informatico israeliano
 Yossi Vardi – imprenditore israeliano